Гран-при Японии 1987 года — пятнадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1987 года. Прошёл на трассе Судзука в Нагоя, Япония. Соревнования состоялись 1 ноября 1987 года.

Гонка 

|}

 Первый Гран-при Японии, проходивший на трассе Судзука.
 Найджел Мэнселл попал в аварию на практике и на старт гонки не вышел. Таким образом, Нельсон Пике досрочно завоевал свой третий титул Чемпиона мира.

Ссылки 
 
 
 
 f1news.ru 

Гран-при Японии
События 1 ноября
Ноябрь 1987 года
Спорт в Японии в 1987 году
Международные спортивные соревнования в Судзуке